Verschmutzung steht für:

 Anreicherung mit Schmutz
 Verunreinigung durch unerwünschte Stoffbestandteile, siehe Stoffreinheit
 Belastung der Biosphäre durch Abfälle und Emissionen, siehe Umweltverschmutzung

Siehe auch:

 Biologische Verunreinigung
 Kontamination
 Lichtverschmutzung
 Gewässer-, Ölverschmutzung
 Boden (Bodenkunde)
 Verschmutzung gegen den Strom